Het seizoen 1998/99 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 6 september 1998, de laatste speelronde was op 9 mei 1999. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was WSC, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1998/99